Gigi Fernández e Nataša Zvereva hanno battuto in finale Lindsay Davenport e Lisa Raymond 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Assente
 Patty Fendick /  Meredith McGrath (terzo turno)
 Manon Bollegraf /  Martina Navrátilová (terzo turno)
 Pam Shriver /  Liz Smylie (secondo turno)
 Katrina Adams /  Helena Suková (primo turno)
 Lori McNeil /  Rennae Stubbs (terzo turno)
 Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (terzo turno)

 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (semifinali)
 Natalija Medvedjeva /  Larisa Neiland (quarti di finale)
 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (finale)
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (terzo turno)
 Jill Hetherington /  Shaun Stafford (primo turno)
 Laura Golarsa /  Mercedes Paz (secondo turno)
 Julie Halard-Decugis /  Nathalie Tauziat (semifinali)
 Jenny Byrne /  Rachel McQuillan (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1994